Иридоциклит (передний увеит) — воспаление радужной оболочки и цилиарного тела глазного яблока. В общей популяции распространённость составляет до 0,05%. Предрасполагающим к развитию иридоциклита заболеванием является ревматизм. У лиц с ревматизмом распространённость иридоциклита составляет 40%. Чаще всего наблюдается в 20—40 лет.

Этиология 
Развитию иридоциклита способствуют: вирусные инфекции (герпес, грипп, корь), протозойные (малярия, токсоплазмоз), бактериальные болезни: тифы, воспаление лёгких, гонорея, сифилис, туберкулёз, ревматические болезни (ревматизм, юношеский ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит Бехтерева), болезни, связанные с нарушением обмена веществ (диабет, подагра и др.), заболевания зубов, челюстей (прикорневые кисты), носоглотки и придаточных полостей носа, системные заболевания (саркоидоз, болезнь Бехчета, болезнь Фогта — Коянаги — Харады), заболевания грибковой природы, а также травма глаз (контузия и ранение) и кератиты.

Патогенез 
Воздействие этиологических факторов ведёт к образованию и проникновению в кровоток циркулирующих антигенов, поступающих из внеглазных очагов инфекции или других источников сенсибилизации.

Воздействие эндогенных (хронические инфекции, длительный стресс) или экзогенных (травма, переохлаждение, острые инфекции) причин ведёт к нарушению проницаемости гематоофтальмического барьера и способствует осаждению иммунных комплексов в тканях увеального тракта глаза, частью которого являются радужная оболочка глаза и ресничное тело. Иммунологическое повреждение структур глаза происходит при участии медиаторов воспаления — гистамина, серотонина, ацетилхолина, лимфокинов, простагландинов и комплемента. Образование комплексов «антиген—антитело» сопровождается симптоматикой иридоциклита: воспалением, васкулопатиями, явлениями иммунного цитолиза, дисферментоза, нарушениями микроциркуляции с исходом в рубцевание и дистрофию тканей. Выраженность клинических проявлений зависит от природы и продолжительности воздействия антигена, степени нарушения гематоофтальмического барьера, состояния иммунитета и обусловлена генотипом организма.

Клиническая картина 

Иридоциклиты могут возникать в любом возрасте, однако чаще болеют лица от 20 до 40 лет.

Основными симптомами заболевания являются боль в глазу с иррадиацией в височную и лобную области, усиливающаяся в ночное время суток, слезотечение, светобоязнь, появление преципитатов на задней поверхности роговицы, изменение цвета и рисунка радужки, сужение зрачка, образование задних спаек — синехий, помутнение стекловидного тела, изменение внутриглазного давления и снижение зрения.

Лечение 

Первая помощь при иридоциклите заключается в расширении зрачка. Это направлено на предотвращение сращений радужки с хрусталиком и снятие болевого синдрома. С этой целью применяют атропин и анальгетики.

Лечение комплексное. Включают непосредственное лечение инфекционного процесса и применение противовоспалительных препаратов.

Осложнения иридоциклита наблюдаются в 20 % случаев. Они представляют угрозу как для зрения, так и для самого существования глаза. К ним относят:
 сращение и заращение зрачка
 катаракта
 деформация стекловидного тела и отслоение сетчатки
 абсцесс стекловидного тела
 атрофия глаза

См. также 
 Ревматизм
 Тиф
 Пневмония
 Гонорея
 Сифилис
 Туберкулёз
 Сахарный диабет
 Глаукома

Примечания

Ссылки 
Антицитокиновая терапия увеитов при ревматических заболеваниях А.А.Годзенко РМАПО, Москва

Заболевания глаз
Ревматология